Susisaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Susisaaret (ö i Birkaland), Nordvästra Birkaland, 
 Susisaaret (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar